Sheer Heart Attack ist der Titel

 eines 1974 erschienenen Albums der britischen Band Queen, siehe Sheer Heart Attack (Album)
 eines Songs von Queen aus ihrem 1977 veröffentlichten Album News of the World